Kobern steht für:
 Kobern (Kobern-Gondorf), ehemals selbstständige Gemeinde, seit 1969 Ortsteil von Kobern-Gondorf
 Kobern (Prostitution), ein Begriff im Zusammenhang mit Prostitution

Kobern ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Lutter von Kobern († 1536), Raubritter

Siehe auch:
 Kober